

Cinema 
 Kiseki – film del 2011 diretto da Hirokazu Kore'eda

Persone 
 Ejima Kiseki – scrittore giapponese

Altro 
 CLAMP no kiseki – serie di volumi pubblicata per il 15º anniversario delle CLAMP
 Nayuta no kiseki – videogioco di ruolo del 2012
 Natsuiro kiseki – serie televisiva anime diretta da Seiji Mizushima